Айрон (округ, Мічиган)
 Айрон (округ, Міссурі)
 Айрон (округ, Юта)
 Айрон (округ, Вісконсин)